Strofantin su srčani glikozidi iz biljki roda Strophanthus:
 g-Strofantin, takođe poznat kao uabajin
 k-Strofantin

Vidi još 
 Kardenolid